Het 15de wereldkampioenschap handbal voor vrouwen vond plaats van 4 december tot 16 december 2001 in Italië. Aan de strijd om de wereldtitel deden in totaal 24 landenteams mee. De titel ging naar Rusland, dat in de finale met 30-25 te sterk was voor Noorwegen. Voor de ploeg uit Scandinavië kwam een einde aan een zegereeks van 24 opeenvolgende wedstrijden.

Gekwalificeerde teams

Voorronde

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Knock-outfase

Achtste finales

Kwartfinales

5de/8ste plaats

Halve finales

7de/8ste plaats

5de/6de plaats

Troostfinale

Finale

Eindrangschikking

All-Star Team 
 Maja Savić
 Leila Lejeune
 Ludmila Bodnieva
 Irina Poltoratskaia
 Cecilie Leganger
 Beatrix Balogh
 Mette Vestergaard

Zie ook 
 Wereldkampioenschap handbal mannen 2001

2001
Handbal in 2001
Handbal in Italië
Handbal